Sezon 2022/2023 Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich – dwunasty sezon Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich, który rozpoczął się 5 listopada 2022 w Wiśle, a zakończy się 24 marca 2023 w Lahti. Zaplanowanych zostało 29 konkursów – 26 indywidualnych, 1 rywalizacja duetów oraz 2 drużyn mieszanych.

Po raz pierwszy w ramach Pucharu Świata zaplanowano konkursy rozgrywane na igelicie z zastosowaniem lodowych torów najazdowych. Zawody w takiej formule zostały przeprowadzone 5-6 listopada 2022 w Wiśle.

W sezonie 2022/2023 w kalendarzu Pucharu Świata zadebiutowały zawody duetów ("Super Team"), w których drużyny złożone z dwóch zawodniczek rywalizują w trzech seriach konkursowych. Konkursy w tym formacie rozegrane zostały 14 stycznia w Zaō.

W trakcie sezonu rozegrane zostaną pierwsze w historii konkursy lotów narciarskich kobiet. W zaplanowanych na 19 marca zawodach w Vikersund wystąpi piętnaście najlepszych zawodniczek klasyfikacji Raw Air, które ukończyły 18 lat. Z uwagi na limit startujących skoczkiń, konkursy nie będą zaliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Oficjalny kalendarz cyklu został zatwierdzony 25 maja 2022 podczas Kongresu FIS w Mediolanie. Terminarz został następnie poszerzony m.in. o zawody duetów 29 września 2022 podczas posiedzenia komisji skoków narciarskich FIS.

W czerwcu 2022 roku z uwagi na problemy techniczne, zawody zaplanowane na 16 marca 2023 w Trondheim zostały przeniesione do Lillehammer.

Kalendarz zawodów

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Pucharu Świata 2022/2023 lub ustanowione bądź wyrównane w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna 
Stan na 15 marca 2023, po 25/26 konkursów

Klasyfikacja drużynowa 
Stan na 15 marca 2023, po 28/29 konkursów

Zwyciężczynie kwalifikacji do zawodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

!
Sezon 2022/2023 w skokach narciarskich